Benito Garozzo – giocatore di bridge italiano naturalizzato statunitense
 Carlo Garozzo – calciatore, allenatore di calcio, pioniere del calcio, arbitro e dirigente sportivo egiziano naturalizzato italiano
 Daniele Garozzo – schermidore italiano, fratello di Enrico
 Enrico Garozzo – schermidore italiano, fratello di Daniele
 Giancarlo Garozzo – politico italiano
 Salvatore Garozzo – rugbista a 15 italiano